Tawaststjerna ist der Familienname folgender Personen:

 Erik T. Tawaststjerna (* 1951), finnischer Pianist und Hochschullehrer
 Erik Werner Tawaststjerna (1916–1993), finnischer Musikwissenschaftler und Pianist